Die Liste der Außenminister 2012 enthält sämtliche Außenminister der Welt, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2012 im Amt waren. Angaben zu Außenministern von abhängigen bzw. von den Vereinten Nationen nicht als selbstständige Staaten anerkannten Gebieten sowie frühere oder spätere Amtszeiten sind kursiv geschrieben.

Literatur 
 Der neue Fischer Weltalmanach 2013. Fischer, Frankfurt am Main September 2012, ISBN 978-3-596-72913-5.
 Der neue Fischer Weltalmanach 2014. Fischer, Frankfurt am Main September 2013, ISBN 978-3-596-72014-9.

Weblinks 
 www.rulers.org
 www.weltalmanach.de

2012
Außenminister